

Prénom et son origine 
Reinhard est un prénom masculin et un patronyme qui vient de l'ancien allemand, Regina (Rat= conseil) et Harti (Hertz = cœur).

Il a évolué vers la langue française en donnant naissance au nom de famille Renard et au nom de l'animal (supplantant l'ancien mot goupil : voir Roman de Renart).

Patronyme 

 Charles-Frédéric Reinhard (1761-1837), diplomate et homme politique français d’origine allemande ;
 Christopher Reinhard (1985-), footballeur allemand ;
 Diane Reinhard (1952-), personnalité politique suisse ;
 Franz Volkmar Reinhard (1753-1812), moraliste et prédicateur protestant allemand ;
 Hans Reinhard (1755-1835), personnalité politique suisse ;
 Hans Wolfgang Reinhard (1888-1950), General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Johann Gerhard Reinhard Andreae (1724-1793), zoologiste allemand ;
 Josef Reinhard (1749-1824), artiste-peintre suisse ;
 Marcel Reinhard (1899-1973), historien français ;
 Malick Touré-Reinhard (1999-), journaliste suisse ;
 Pierre B. Reinhard (1951-), réalisateur et monteur français.

Autres 
 Aktion Reinhard, un nom de code qui désigne l'extermination systématique des Juifs, des Roms, des Sintis et des Yéniches, en Pologne pendant la période du Troisième Reich
 Forêt de Reinhard, un massif forestier allemand situé au nord du land de Hesse

Patronyme germanique